PMDC peut faire référence à :

 , nom utilisé par PolyGram Music entre 1991 et 1999 pour désigner les centres de fabrication et de distribution de ses CD et vinyles ; 
 , entreprise pakistanaise exploitant notamment la Mine de sel de Khewra ;
 Mouvement populaire pour le changement démocratique, parti politique de Sierra Leone ;